Die Iran International 2017 im Badminton fanden vom 9. bis 12. Februar 2017 in Teheran statt.

Sieger und Platzierte

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2017
Badminton 2017
Badmintonwettbewerb in Teheran